Ве́стник — русский парусно-винтовой клипер (крейсер 2-го ранга) четвёртой серии (типа «Крейсер»). Построен на Невском заводе инженером-кораблестроителем П. А. Титовым.

История службы 

 Август 1880 — Вышел для несения службы в Тихом океане.
 26 марта 1881 — Во время шторма повредил винт. Команда исправляла повреждение на ходу, пока клипер шёл под парусами.
 14 апреля 1881 — Ремонт винта закончен.
 Прибыл в Нагасаки и стал в док.
 28 сентября 1881 — В составе отряда контр-адмирала А. Б. Асланбегова ушёл в плавание к берегам Австралии.
 16 декабря 1881 — 2 января 1882 — Стоянка в Сиднее.
 5-14 января 1882 — Стоянка в Хобарте.
 20 января — 12 февраля 1882 — Стоянка в Мельбурне.
 15-19 февраля 1882 — Стоянка в Аделаиде.
 1882 — На обратном пути из Мельбурна в Сингапур перевёз известного русского путешественника и исследователя Н. Н. Миклухо-Маклая.
 Охранял промыслы и проводил гидрографические работы у берегов Камчатки.
 Июль 1882 — В Петропавловске команда установила памятник героям обороны города в 1854 г.
 1883 — Вернулся в Кронштадт.
 1885—1887 — Служба на Тихом океане.
 Вернулся на Балтику, где вошёл в состав Практической эскадры. 21 июля 1888 года клипер, возвратившийся с Тихого океана, посетил император Александр III и «оставшись вполне доволен отличным его состоянием, бодрым видом команды и отчетливым исполнением произведенных учений» объявил Монаршее благоволение командиру клипера капитану 1-го ранга Лангу 1-му и всем офицерам, нижним чинам пожаловал: боцманам - по десять рублей, унтер-офицерам - по пять рублей, матросам - по три рубля.
 3 марта 1894 — Вышел из Ревеля с заходом в Либаву с задачей пройти от Екатерининской гавани до Новой Земли для охраны рыбных и звериных промыслов.
 май 1894 — Офицеры клипера Н. М. Книпович, Н. В. Морозов и другие под руководством лейтенанта М. Е. Жданко обследовали и составили описи Мурманского побережья, провели измерение течений в Белом море.
 1895 — Вернулся в Либаву.
 Август 1896 — Отправился в Средиземное море, где вошёл в состав эскадры контр-адмирала П. П. Андреева. При инспекции, проведенной адмиралом, на корабле была обнаружена гниль в мачтах, за что старший офицер и судостроители, готовившие корабль к походу, получили взыскание, а командир был отчислен от должности 7 апреля следующего года.
 Январь-май 1898 — Крейсерская служба в Атлантике, от о-вов Зелёного Мыса до Азорских о-вов.
 1900 — Приписан к Морскому кадетскому корпусу, совершал ежегодные плавания.
 6 ноября 1905 — Сдан в Кронштадтский порт.
 2 сентября 1906 — Исключен из списков флота.

Командиры 
 14.05.1879—12.08.1879 капитан-лейтенант Л. К. Кологерас
 1880—188? капитан-лейтенант (с 1.1.1882 капитан 2-го ранга) Ф. К. Авелан
 1885—28.11.1888 капитан 2-го ранга И. Ланг 1-й
 28.11.1888—? капитан 2-го ранга Пуцило
 1890—1891 капитан 2-го ранга Б. К. Деливрон
 1891—1896 капитан 2-го ранга (с 6.12.1895 — капитан 1-го ранга) В. П. Ларин
 1896—07.04.1897 капитан 2-го ранга К. Б. Михеев
 07.04.1897—? капитан 2-го ранга Н. В. Юнг
 ?—? капитан 2-го ранга А. П. Андреев 5-й
 1902—1904 капитан 2-го ранга А. И. Варнек
 06.12.1904—1905 капитан 2-го ранга И. В. Студницкий

Другие должности 
 ??.??.1886—14.03.1887 мичман С. Н. Китаев
 ??.??.1880—??.??.1883 гардемарин, с 1881 мичман А. П. Киткин
 13.11.1884—??.??.1886 минный офицер капитан-лейтенант (минный офицер 2-го разряда) В. М. Зацарённый
 ??.??.1893—??.??.1893 старший штурманский офицер КФШ подпоручик Н. В. Морозов
 ??.??.1894—??.??.1899 мичман В. К. Неупокоев
 ??.??.1896—??.??.1898 лейтенант М. С. Подушкин
 01.05.1900—26.03.1901 вахтенный начальник лейтенант С. Н. Тимирёв
 ??.??.1902—??.??.1903 старший офицер лейтенант Л. О. Гулькевич

Память 
В честь клипера названы гора и мыс в Мурманской области, а также река на Камчатке.

Примечания

Литература 
 B. И. Ланг. Описание портов Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Новой Каледонии и Новой Гвинеи, составленное во время плавания клипера «Вестник» в 1886 г. // Российские моряки и путешественники в Австралии. Сб. «Восточная литература», 2007. ISBN 978-5-02-036316-8
 Ликин Ю. А.  Винтовые клипера типа «Крейсер»

Ссылки 
 Архив фотографий русского и советского ВМФ

Появились в 1880 году